Slovo doni nebo Doni má více významů:
 Cristiano Doni – italský fotbalista
 Agostino Doni – italský filosof a pokračovatel Bernardina Telesia
  – americký spisovatel
  – šrílanský film